

Patronyme 

 Georges de Labruyère (1856-1920), journaliste français ;
 Liliane Labruyère (1946-), coloriste belge de bande dessinée.

Toponyme 

 Labruyère, commune française de la Côte-d'Or ;
 Labruyère, commune française de l’Oise ;
 Labruyère-Dorsa, commune française de Haute-Garonne.